Цанов може да се отнася за:
 Атанас Цанов (1928 – 2015) – български футболист и треньор
 Иван Цанов (р. 1956) – български политик
 Иван Цанов (р. 1963) – български плувец
 Илия Цанов (1835 – 1901) – български политик
 Найчо Цанов (1857 – 1923) – български политик